Прое́зд Артиллери́стов — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Проезд Артиллеристов — улица в Коломне.

Украина 
 Проезд Артиллеристов — улица в Севастополе.